Lazec (Cerkno), een plaats in Slovenië in de gemeente Cerkno
 Lazec (Kájov), een plaats in Tsjechië in de gemeente Kájov
 Lazec (Loški Potok), een plaats in Slovenië in de gemeente Loški Potok
 Lazec (Příbram), een plaats in Tsjechië in de gemeente Příbram